Сен-Валье-де-Тье:

 Сен-Валье-де-Тье — коммуна на юго-востоке Франции, расположенная в департаменте Приморские Альпы.
 Сен-Валье-де-Тье — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Приморские Альпы.